15. etape af Tour de France 2020 var en 174,5 km lang  ved Col du Grand Colombier i Jurabjergene, som blev kørt den 13. september 2020 med start i  og mål på . Rytterne skulle op af tre store stigninger, hvor de to første var i kategori 1, mens den sidste stigning op mod mål på Grand Colombier var udenfor kategori (Hors catégorie). Efter etapen kom løbets anden og sidste hviledag.

Som på løbets 9. etape endte resultatet med at sloveneren Tadej Pogačar fra  vandt foran landsmanden og løbets førende rytter Primož Roglič (). Vinderen af Tour de France 2019, Egan Bernal (), tabte over syv minutter, og gik fra tredjepladsen til 13. pladsen i det samlede klassement.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Sergio Higuita () – udgik efter styrt.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielle hjemmeside 

15